Ники́та Семёнович Бахтея́ров (иногда Бохтеяров) — помещик Ливенского уезда, сын боярский. Представитель служилого рода Бухтияровых, прямой предок одноимённых орловских однодворцев.

Биография 
В 1614—1615 годы Никита Бахтеяров охранял южные рубежи государства от «нахождения крымских татар», где и был «испомещён». В 1615 году за ним, не в пример большинству, числилось пять душ крепостных крестьян мужского пола, что в ту пору считалось весьма много для Ливенского уезда.

В 1616 году Никита Семёнович находился в уезде. Согласно генеалогу Л. М. Савёлову, как помещик он упоминается ещё в 1620 году.

См. также 
 Бухтияровы

Примечания

Литература 
 Писцовая дозорная книга города Ливны и Ливенского уезда 1615 - 1616 гг. (Список)
 Ключевский В. О. Курс русской истории: в 5-и ч. — (СПб., 1904−1922.  Русская история. Полный курс лекций  — М., 1993.; М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004.)
 Русский биографический словарь: В 25 т. / 1896—1918 гг.
 

Умершие в XVII веке